Суховых — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Суховых, Константин Александрович (1881—после 1920) — эсер, журналист, литератор, делегат Всероссийского учредительного собрания.
 Суховых, Лев Александрович (1884—после 1918) — эсер-террорист, делегат Всероссийского учредительного собрания.